F48 steht für:
 BMW F48, deutsches Automobil
 GER-Klasse F48, britische Dampflokomotiven der Achsfolge C der Great Eastern Railway
 HMAS Manoora (F48), australischer Hilfskreuzer, siehe Manoora (Schiff)
 HMS Dundas (F48), britische Fregatte der Blackwood-Klasse
 INS Satpura (F48), indische Tarnkappenfregatte der Shivalik-Klasse
 „Andere neurotische Störungen“ (ICD-10-Code), insbesondere Neurasthenie, Depersonalisation, Derealisation, Dhat-Syndrom, Psychogene Synkope

Abkürzung